Remus steht für:

 mythischer Gründer der Stadt Rom, siehe Romulus und Remus
 Remus (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Remus (Unternehmen), österreichische Unternehmensgruppe
 Remus (Mond), ein Mond des Asteroiden Sylvia
 eine Insel im Rheinsberger See
 Remus-Gletscher, Gletscher im antarktischen Grahamland

REMUS steht als Abkürzung für:
 Rechnergestütztes Einheitliches Mess- und Prüfsystem der Bundeswehr

Abkürzung